Les Nibelungen sont un peuple des légendes germaniques. Leur nom peut aussi désigner :
 Les Nibelungen, traduction de 29 poèmes titrés rédigés en allemand par le baron Émile de Laveleye parue à Paris chez Ernest Flammarion et Charles Marpon, éditeurs associés ;
 Les Nibelungen, film allemand muet en deux parties réalisé par Fritz Lang (1924) ;
 Les Nibelungen, film allemand en deux parties réalisé par Harald Reinl (1966 et 1967).

Voir aussi